Gilsdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Gilsdorf (1895–1966), deutscher Richter und Ministerialbeamter

Gilsdorf ist der Name folgender Orte:
 Gilsdorf (Luxemburg), Ortsteil der Gemeinde Bettendorf, Kanton und Distrikt Diekirch, Luxemburg
 Gilsdorf (Bad Münstereifel), Ortsteil der Stadt Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Siehe auch
 Gielsdorf